John Ingram (1565-1594), jésuite anglais et martyr.
 John Ingram (1721-1772?), graveur britannique.
 John Kells Ingram, (1823-1907), poète irlandais et savant.
 John Ingram McMorran (1889–2003), américain, une des personnes les plus vieilles du monde (113 ans).
 John Ingram (1928/29-2008), président de la Chicago, Rock Island and Pacific Railway de 1971 à 1974.
 John Ingram (1977-), pilote de motocyclette.
 John R. Ingram, directeur de l'Ingram Micro, Inc. (Santa Ana, CA, États-Unis).

Divers 
 Captain John Ingram, variété de rose.